F Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 F Street Bridge (Salida, Colorado), NRHP-ID 85000192
 F Street Bridge (Palouse, Washington), NRHP-ID 82004308